Familia de origem italiana que desembarcou no Brasil em 08 de agosto de 188i

Sergio Pitol, novelista, tradutor, professor e diplomata mexicano;
Marcelo Pitol, futebolista brasileiro;
Fioravante Pitol Neto, político brasileiro.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes